EU-Kennzeichen steht für:
  CE-Zeichen, als Kennzeichnung für ein Entsprechen des Produktes sämtlicher einschlägiger Richtlinien der EU
  Euro-Kennzeichen, für Kfz-Kennzeichen mit EU-Kennung
  Identitätskennzeichen bzw. Genusstauglichkeitskennzeichen, als EU-Kennzeichnungsoval für verarbeitete Landwirtschaftsprodukte tierischen Ursprungs